VANU je kratica za Vojvođanska akademija nauka i umetnosti.

Vojvodina
Kratice